Miejscowości w USA:
 Ivy – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Albemarle

Gminy w USA:
 Ivy (ang. Ivy Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Franklin
 Ivy (ang. Ivy Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Lyon
 Ivy (ang. Ivy Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Buncombe